Liang Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liang Shan (berg i Kina, Shandong), 
 Daliang Shan (bergskedja), Sichuan, 
 Liang Shan (berg i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar